Епархия Мемфиса () — название нескольких епархий.

 Римско-Католическая церковь
 Епархия Мемфиса — епархия в городе Мемфис в США;
 Епархия Мемфиса — епархия в Египте в первые века христианства, сегодня — титулярная епархия.

 Александрийская православная церковь
 Мемфисская митрополия — епархия Александрийской православной церкви.